

Letteratura 
 Fratelli e sorelle (Brothers and Sisters) – romanzo di Ivy Compton-Burnett del 1929

Musica 
 Brothers and Sisters – album dei The Allman Brothers Band del 1973
 Brothers & Sisters – singolo dei Coldplay del 1999

Televisione 
 Brothers & Sisters - Segreti di famiglia (Brothers & Sisters) – serie televisiva statunitense del 2006